Шиндыръялы () — деревня в Горномарийском районе Марий Эл Российской Федерации. Входит в состав Виловатовского сельского поселения.

Численность населения —  чел. ( год).

География 
Располагается по левому берегу реки Большая Сундырка, в 7 км от административного центра сельского поселения — села Виловатово.

История 
Впервые «выселок Шиндыръял» упоминается в 1788 году.

Население

Описание 
Дети обучаются в Малосундырской-Шиндыръяльской основной общеобразовательной школе , располагающейся в ближайшей деревне Пичужкино.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Горномарийского района